Hearts and Swords – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Lehrman
Hearts and Swords – cortometraggio del 1915 diretto da Jay Hunt